Texas kan syfta på:

 Texas – en delstat i USA 1845–
 Republiken Texas – en stat i Nordamerika 1836–1845
 Texas hold'em – en variant på kortspelet poker
 Texas Instruments – en amerikansk halvledartillverkare
 Texas longhorn – en boskapsras
 Texas Motor Speedway – en motorsportbana
 University of Texas at Austin
 Texas Longhorns – det atletiska programmet vid University of Texas

  – ett fartyg sjösatt 1908

Konst och underhållning

Film och TV
 Texas (film, 1941) – en westernfilm med William Holden och Glenn Ford
 Texas (film, 1994) – en TV-film med Benjamin Bratt och Patrick Duffy

Litteratur
 Texas (roman) – skriven av James A. Michener

Musik
 Texas (musikgrupp) – ett skotskt rockband
 Texas (musikalbum) – ett musikalbum från 2010 av det svenska dansbandet Lasse Stefanz
 Texas (Chris Rea-låt) – en Chris Rea-låt från musikalbumet The Road to Hell
 Texas (When I Die) – låt framförd av den amerikanske countryartisten Ed Bruce

Geografi

Australien
 Texas, Queensland

Mexiko 

 Texas, Mexiko, ort, Hidalgo, Atotonilco de Tula,

USA 

 Texas, delstat, 
 Texas, Mississippi
 Texas, New Jersey
 Texas, New York
 Texas, West Virginia
 Texas, Wisconsin
 Texas City, Illinois
 Texas City, Texas
 Texas Township

Se även 
 Texas County – flera

Personer
 Per "Texas" Johansson (född 1969), svensk jazzmusiker
 Per "Texas" Johansson (född 1978), svensk fotbollsspelare
 Einar "Texas" Ljungberg (1880–1974), svensk socialistisk ledare
 John Horton Slaughter eller Texas John Slaughter (1841–1922), en amerikansk ordningsman, soldat i inbördeskriget och pokerspelare
 T. Texas Tyler (1916–1972), en countrysångare och låtskrivare
 Texas Battle, en amerikansk skådespelare
 Texas Gladden (1895–1967), en amerikansk folksångare
 Texas Ruby (born Ruby Agnes Owens), en kvinnlig countrymusikvokalist
 Texas Terri, född Terri Laird, är en punkrocksångare och låtskrivare

Se även
 Tex